Whitbread bezeichnet:
 Whitbread, englisches Unternehmen

Whitbread ist der Familienname folgender Personen:
 Fatima Whitbread (* 1961), britische Speerwerferin
 Margaret Whitbread (* 1939), britische Speerwerferin, siehe Margaret Callender

 Thomas Whitbread (1618–1679), englischer Jesuit
 William Henry Whitbread (1795–1867), britischer Politiker
 Zak Whitbread (* 1984), US-amerikanischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Whitbread Book Award – jetzt Costa Book Award
 Whitbread Round the World Race – jetzt Volvo Ocean Race